Universalien (Plural, seltener auch im Singular: das Universale bzw. die Universalie) bezeichnet:
 in der Philosophie gewisse abstrakte Gegenstände, siehe Universalienproblem#Begriff der Universalien
 Eigenschaften, die alle Sprachen gemeinsam haben, siehe Sprachuniversalien
 Elemente des Verhaltens, die nicht kulturabhängig variieren, siehe Eibl-Eibesfeldt#Universalien menschlichen Verhaltens
 Universalien der Musikwahrnehmung

Siehe auch: